Osoby o tym nazwisku:
 Albert Neisser – niemiecki lekarz dermatolog i wenerolog
 Clemens Neisser – niemiecki lekarz psychiatra
 Kersten Neisser – niemiecka wioślarka, olimpijka
 Ulric Neisser – amerykański psycholog